Viedma může znamenat:
 Viedma (město) – město v Argentině
 Viedma (jezero) – jezero v Argentině
 Viedma (ledovec) – ledovec v Argentině
 Viedma (sopka) – sopka v Argentině
 Juan Viedma – španělsko-nizozemský fotbalista (nar. 1974)